Agata Twardoch – polska architektka i urbanistka
 Antoni Twardoch (ur. 1943) – polski polityk
 Dariusz Twardoch (1957–2021) – polski malarz
 Szczepan Twardoch (ur. 1979) – śląski pisarz